Відкритий чемпіонат Франції 1998 був другим турніром Великого шолома в сезоні й був за ліком 97-м Відкритим чемпіонатом Франції. Він відбувся на зовнішніх ґрунтових кортах Ролан Гаррос у Парижі (Франція) з 25 травня по 7 червня. 

У фіналі Якко Елтінг і Паул Хархейс перемогли Марка Ноулза і Деніела Нестора з рахунком 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – main draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
1998 у тенісі